Se llama pene curvo a aquel en que la curvatura es pronunciada. Por lo general, esa curvatura anómala del pene es congénita. 

Las causas se encuentran en un desparejo crecimiento de la Túnica albugínea, evidenciado durante la erección.

Si la túnica albuginea es más corta arriba que abajo el pene se doblara hacia arriba, si es más corta abajo que arriba se doblara hacia abajo y este hecho también puede pasar lateralmente.

La inclinación puede ser hacia abajo (la más frecuente), a un lateral, o hacia arriba.

Se diferencia de la enfermedad de Peyronie en que esta última es una fibrosis que aparece en la adultez, generalmente luego de un traumatismo, ocasionando dolores y molestias durante la erección, entre otros síntomas.

Curvo
Sexualidad